Schönberg steht für:
 Schönberg (Familienname), zu Personen siehe dort
 Schönberg (Adelsgeschlecht), thüringisch-sächsisches Adelsgeschlecht
 Schönberg auf Wesel, mittelrheinisches Adelsgeschlecht, siehe Schönburg auf Wesel
 Erbach-Schönberg, Odenwälder Adelsgeschlecht

Schönberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Baden-Württemberg:
 Schönberg (Gaildorf), Weiler im Stadtteil Unterrot von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schönberg (Gengenbach), Ortsteil von Gengenbach, Ortenaukreis
 Schönberg (Lauchheim), Hof im Stadtgebiet von Lauchheim, Ostalbkreis
 Schönberg (Seelbach), Ortsteil von Seelbach, Ortenaukreis
 Schönberg (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart

Orte in Bayern:
 Schönberg (Niederbayern), Markt im Landkreis Freyung-Grafenau
 Schönberg (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn
 Schönberg, früherer Name von Wenzenbach, Gemeinde im Landkreis Regensburg
 Schönberg (Babensham), Ortsteil von Babensham, Landkreis Rosenheim
 Schönberg (Betzigau), Ortsteil von Betzigau, Landkreis Oberallgäu
 Schönberg (Breitenberg), Ortsteil von Breitenberg, Landkreis Passau
 Schönberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Schönberg (Egling), Ortsteil von Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Schönberg (Eiselfing), Ortsteil von Eiselfing, Landkreis Rosenheim
 Schönberg (Falkenberg), Ortsteil von Falkenberg (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn
 Schönberg (Floß), Ortsteil von Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Schönberg (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet, Landkreis Nürnberger Land
 Schönberg (Kienberg), Ortsteil von Kienberg (Oberbayern), Landkreis Traunstein
 Schönberg (Landau an der Isar), Ortsteil von Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau
 Schönberg (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil von Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land
 Schönberg (Markt Indersdorf), Ortsteil von Markt Indersdorf, Landkreis Dachau
 Schönberg (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach
 Schönberg (Nittenau), Ortsteil von Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Schönberg (Oberbergkirchen), Ortsteil von Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Schönberg (Patersdorf), Ortsteil von Patersdorf, Landkreis Regen
 Schönberg (Rottenbuch), Ortsteil von Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau
 Schönberg (Scheyern), Ortsteil von Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Schönberg (Sielenbach), Ortsteil von Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg

Orte in Brandenburg:
 Schönberg (Mark), Ortsteil von Lindow, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Schönberg (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil von Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Orte in Hessen:
 Schönberg (Bensheim), Stadtteil von Bensheim, Landkreis Bergstraße
 Schönberg (Kronberg), Stadtteil von Kronberg, Taunus im Hochtaunuskreis
 Schönberg (Schrecksbach), Ortsteil von Schrecksbach, Schwalm-Eder-Kreis

Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Schönberg (Mecklenburg), Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Hohen Schönberg, Ortsteil von Kalkhorst, Landkreis Nordwestmecklenburg

Orte in Rheinland-Pfalz:
 Schönberg (bei Thalfang), Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Schönberg (Höhn), Ortsteil von Höhn, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Schönberg (Kölbingen), Ortsteil von Kölbingen, Westerwaldkreis

Orte in Sachsen:
 Schönberg (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Zwickau
 Schönberg (Cunewalde), Ortsteil von Cunewalde, Landkreis Bautzen
 Schönberg (Rosenbach), Ortsteil von Rosenbach/Vogtl., Vogtlandkreis
 Schönberg (Waldheim), Ortsteil von Waldheim, Landkreis Mittelsachsen
 Schönberg am Kapellenberg, Ortsteil von Bad Brambach, Vogtlandkreis

Orte in Sachsen-Anhalt:
 Schönberg (Seehausen), Ortsteil von Seehausen, Landkreis Stendal

Orte in Schleswig-Holstein:
 Schönberg (Holstein), Gemeinde im Kreis Plön
 Schönberg (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg

Orte in Österreich:
 Schönberg am Kamp, Marktgemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schönberg im Stubaital, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schönberg (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schönberg (Gemeinde Arnreit), Ortschaft von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Klaffer), Ortschaft von Klaffer am Hochficht, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Peilstein), Ortschaft von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Sandl), Ortschaft von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schönberg (Gemeinde Schönberg am Kamp), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schönberg am Kamp, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Schönberg-Neustift, Ortschaft von Schönberg am Kamp, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Schönberg (Gemeinde Spielberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Spielberg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Schönberg an der Laßnitz, Ortschaft und Katastralgemeinde von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Schönberg-Lachtal (früher Schönberg bei Niederwölz), Ortschaft von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Schönberg (Gemeinde Oberwölz) (früher Schönberg-Lachtal), Katastralgemeinde von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark 
 Schönberg (Gemeinde Anthering), Ortschaft von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schönberg (Gemeinde Dorfbeuern), Ortschaft von Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schönberg im Stubaital (Gemeinde Schönberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schönberg im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Orte in der Schweiz:
 Schönberg FR (französisch Schœnberg), Quartier von Freiburg im Üechtland, Saanebezirk, Kanton Freiburg
 Schönberg LU, Ortsteil von Dagmersellen, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Schönberg/Bitzius, Gebräuchliches Quartier in der Stadt Bern
 Schönberg-Ost, Gebräuchliches Quartier in der Stadt Bern

Orte in Belgien:
 Schönberg (Altgemeinde), frühere Gemeinde
 Schönberg (Sankt Vith), Ortsteil der Großgemeinde St. Vith, Provinz Lüttich

(früherer) deutscher Name von Orten in Polen:
 Piaseczna (Węgliniec), Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien (Schönberg, Kreis Görlitz, Schlesien)
 Sulików, Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien (Schönberg, Kreis Lauban, Schlesien)
 Piękna Góra (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Schönberg, Kreis Lötzen, Ostpreußen)

(früherer) deutscher Name von Orten in Tschechien:
 Krásná Hora nad Vltavou, Stadt im Okres Příbram, Středočeský kraj (Schönberg an der Moldau)
 Krásná Hora, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod (Schönberg)
 Šumperk, Stadt im Okres Šumperk, Olomoucký kraj (Mährisch-Schönberg)

(früherer) deutscher Name von Orten in anderen Ländern:
 Skaistkalne, Ort östlich von Bauska, Region Semgallen, Lettland (Schönberg)
 Schönberg (Kreis Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu, Rumänien
 Sela Šumberk, ein Weiler der Gemeinde Trebnje, Region Dolenjska, Slowenien (Schönberg)

Berge:
 Schönberg (Rätikon) (2103 m), im Rätikon, Liechtenstein
 Schönberg (Totes Gebirge) (auch Wildenkogel; 2093 m), im Toten Gebirge, Steiermark, Österreich
 Schönberg (Wölzer Tauern) (1943 m), in den Wölzer Tauern, bei Schönberg-Lachtal, Steiermark, Österreich
 Schönberg (Bayerische Voralpen) (1620 m), in den Tegernseer Bergen bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland
 Kleiner Schönberg (895 m), Oberösterreich
 Schönberg (Schwäbische Alb) (793,2 m), in der Schwäbischen Alb bei Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schönberg (französisch Schœnberg; 689 m), erschlossen durch den Ortsteil Schönberg FR, Saanebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
 Schönberg (Leutstetten) (661 m) bei Leutstetten, Landkreis Starnberg, Bayern, Deutschland
 Schönberg (Ebringen) (644,9 m) bei Ebringen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schönberg (Rehgebirge) (628,8 m) im Rehgebirge bei Wißgoldingen, Gemeinde Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sela Šumberk (580 m), Anhöhe mit Ruinen bei Trebnje, Region Dolenjska, Slowenien
 Schönberg (Ellwanger Berge) (569,5 m), Berg der Ellwanger Berge bei Schönberger Hof, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schönberg (Dün) (498,2 m), im Dün bei Rehungen, Landkreis Nordhausen, Thüringen, Deutschland
 Schönberg (Steigerwald) (463 m), im Steigerwald, Landkreis Kitzingen, Bayern, Deutschland
 Schönberg (Schwarzwald), im Schwarzwald bei Schönberg (Seelbach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Bauten:
 Festung Schönberg (slowenisch Šumberk), Ruinen in Slowenien
 Deponie Schönberg, Abfallentsorgungsanlage bei Selmsdorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, siehe Deponie Ihlenberg
 Gut Schönberg, Rittergut im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Kapelle Schönberg, Kirchenbau im Ortsteil Schönberg von Schrecksbach

Sonstige:
 Schönberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Saale-Holzland-Kreis
 Schönberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:
 Schönbergturm, Aussichtsturm in der Schwäbischen Alb bei Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Schönberg
 Schoenberg
 Shoenberg
 Schöneberg
 Schönenberg
 Schönburg
 Schömberg
 Neuschönberg